Kungshög, Kungshögen oder Kungshögarna bezeichnet

 Kungshögen (Bolmsö), Grabhügel auf Bolmsö, Kronobergs län, Schweden
 Kungshögen (Höllviken), Grabhügel in Schonen, Schweden
 Kungshögarna (Malmö-Oxie), Grabhügel in Malmö, Schonen, Schweden
 Kungshögarna (Mjölby), Gräberfeld in Mjölby, Östergötlands län, Schweden
 Sättunahögen (auch Sättuna kungshög), Grabhügel in Sättuna, Gemeinde Linköping, Östergötlands län, Schweden
 Kungshögarna (Hovgården), mehrere archäologische Stätten auf der Insel Adelsö im Mälaren in Uppland in Schweden